Carolina de Borbón-Parma (Parma, 22 de noviembre de 1770-Dresde, 1 de marzo de 1804) fue princesa de Parma por nacimiento, y princesa de Sajonia por matrimonio.

Infancia 
Carolina fue la primogénita de los nueve hijos del duque Fernando I de Parma, hijo de la princesa Luisa Isabel de Francia (hija del rey Luis XV de Francia) y del duque Felipe I de Parma, y de su esposa, la archiduquesa María Amalia de Habsburgo-Lorena, hija de la emperatriz María Teresa I de Austria (la cual fue su madrina, junto a su tío abuelo, el rey Carlos III de España), y del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico.

Era la única de todas las nietas mayores de la emperatriz que no llevaba su nombre al principio; esto debido a una afrenta de su madre, debido a que ella y su abuela se llevaban mal y apenas tenían comunicación.

En el momento de la visita de su tía materna, María Cristina de Austria, a Parma en 1774, fue descrita como una niña hermosa pero melancólica. Carolina y su hermano, Luis, eran los favoritos de sus padres. Fueron instruidos personalmente en religión por su padre, a pesar de que sus hijas menores estaban más interesadas en el tema que ellos. En 1778, su hermano se golpeó la cabeza contra una mesa de mármol mientras jugaba con ella, lo que le ocasionaría luego sufrir de epilepsia.

Siendo la mayor, sus padres la colmaron de atención, mientras que sus hermanas pequeñas quedaron al cuidado de las damas de su madre; Carolina, por tanto, desarrolló un carácter difícil y pretencioso. Su hermana, María Antonieta, a menudo se burlaba de ella, mientras que su otra hermana, Carlota María, era continuamente criticada por Carolina, quién luego trató de mejorar su comportamiento altivo.

Matrimonio 
La princesa tenía solo quince años y ya se estaba pensando en su matrimonio, pensando en un archiduque de Austria, pero el desencanto del emperador José II hizo imposible este proyecto. Pensaron entonces en el príncipe Antonio de Sajonia, que sería en un futuro rey de Sajonia, viudo de la princesa María Carolina de Saboya, pero finalmente él se casó con la archiduquesa María Teresa de Habsburgo-Lorena, prima de Carolina. Luego se pensó en el infante de España Antonio Pascual de Borbón, pero el matrimonio no se realizó y la princesa llegó soltera a los veinte años.

La madre de Carolina la prefería para casarse con un príncipe alemán. Sin embargo, según se informó, su matrimonio no fue arreglado. En cambio, su madre le presentó al príncipe Maximiliano de Sajonia durante sus frecuentes viajes a Italia, y cuando la familia ducal parmesana visitó Sajonia a fines de la década de 1780, Carolina pudo pasar tiempo con Maximiliano y, según los informes, se enamoró de él.

En consecuencia, se la describió como ansiosa por casarse con él, y su madre Amalia le dio permiso a pesar de que Maximiliano no era el heredero del trono, aunque estaba cerca en la línea sucesoria. El 22 de abril de 1792, contrajeron matrimonio por poderes en Parma, y el 9 de mayo se casaron en persona en Dresde.

Princesa sajona 
El matrimonio y la vida de Carolina en Sajonia se describen como felices y armoniosos. Ella y su esposo iban a convertirse en rey y reina en un futuro, ya que Maximiliano era el segundo en la línea del trono, Carolina fue tratada como una reina, vestida a la francesa, sabía cuatro idiomas, italiano, alemán, francés y español.

La princesa siempre había sido poco favorecida por la etiqueta palaciega y, como su tía, la reina María Antonieta, siempre trató de debilitarla con la presencia de músicos y escritores, invitados por ella misma a conversar.

En 1802, sus padres fueron puestos en arresto domiciliario tras la invasión del Ducado de Parma por Napoleón Bonaparte. Tras la muerte de su padre poco después, su madre con sus dos hermanas, se trasladó a Bohemia, instalándose en el Castillo de Praga. Carolina y su marido la visitaban a menudo, entre ellas tenían una muy buena relación, y cuando la visitaba, se aseguraba de que la estancia con su madre fuera larga y feliz.

Carolina tuvo numerosos descendientes, por lo que intentó que todos sus hijos encontraran un lugar digno, en el momento del nacimiento de su hija, María Ana, ya estaba decidido que se casaría con el futuro gran duque de Toscana, Leopoldo II, pero lamentablemente Carolina no viviría lo suficiente para ver su proyecto realizado.

Cuando su hermana, Carlota María, visitó Parma en 1803, la describió como una persona ansiosa y descuidada, una opinión completamente diferente era su hermana, María Antonieta, quien le escribió a su madre que Carolina era "una de las personas más dulces y cariñosas que hay".

La princesa Carolina tenía una salud enfermiza, que empeoró en el invierno de 1803. Fue golpeada por un resfriado, pero afortunadamente logró sobrevivir.

Muerte 
Luego de dar a luz a su octava hija, María Josefa Amalia, Carolina fue atacada por una fiebre y un resfriado violento. Solo el 23 de febrero de 1804 se anunció que la princesa estaba muy enferma y pronto moriría.

Finalmente murió de fiebre el 1 de marzo en Dresde.

Su esposo Maximiliano se sintió desconsolado cuando se enteró de la muerte de su esposa. Envió a María Josefa y María Ana a un convento para que fueran criadas y enterró a su esposa en la Cripta Wettin de la Iglesia Católica de la Corte; en el momento del entierro de Carolina, el 2 de marzo, estuvieron presentes (aparte del propio Maximiliano) María Amalia, madre de Carolina; Amalia María, su hija mayor (de casi 10 años); María Isabel de Austria (su tía materna); y sus hermanas, María Antonieta y Carlota María.

Su hija Carlota murió apenas un mes después que ella, y su madre María Amalia tres meses después.

Veintiún años después, Maximiliano se casó con la sobrina de Carolina, la princesa Luisa Carlota de Borbón-Parma, pero no tuvo más hijos.

Descendencia 
Carolina y Maximiliano tuvieron ocho hijos, de los cuales dos fueron reyes sajones:

Amalia María (1794-1870), escritora y compositora. Murió soltera y sin descendencia.
María Fernanda (1796-1865), casada con el gran duque Fernando III de Toscana; sin descendencia.
Federico Augusto II (1797-1854), primer rey de Sajonia. Casado con María Carolina de Austria, primero, y luego con María Ana de Baviera; sin descendencia de ambos matrimonios, aunque tuvo un hijo ilegítimo.
Clemente María (1798-1822), murió soltero y sin descendencia.
María Ana (1799-1832), casada con el gran duque Leopoldo II de Toscana; tuvieron descendencia.
Juan I (1801-1873), rey de Sajonia. Casado con la princesa Amalia de Baviera; tuvieron descendencia.
María Carlota Amalia (1802-1804), conocida como Carlota; murió en la infancia después de contraer viruela.
María Josefa Amalia (1803-1829), casada con el rey Fernando VII de España; sin descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Archiducado de Austria, luego )

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón-Parma
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Parma
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantas de España de gracia
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XVIII
Nacidos en Parma
Borbon-Parma, Carolina de